Меири — еврейская фамилия. Известные носители:

 Меири, Менахем (1249—1315) — средневековый раввин.
 Меири, Рами (род. 1957) — израильский художник.

См. также